El término sangrado puede referirse a:

 En medicina, a una hemorragia.
 En tipografía, a una sangría.